

Санники — місто в Ґостинінському повіті Мазовецького воєводства
 Санники — гміна в Ґостинінському повіті Мазовецького воєводства
 Санники — село в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Санники — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства